ENC est un code qui peut signifier :
 .

ENC est un sigle qui peut signifier :
 École nationale des chartes ;
 École nationale du cadastre ;
 École nationale de commerce ;
 École normale catholique ;
 Eastern Nazarene College, une université d'arts libéraux et de sciences près de Boston ;
  (en français, carte électronique de navigation), une carte vectorielle utilisée dans la marine en particulier pour le système de navigation ECDIS ;
 Examen National Classant (ancien concours internat médecine) ;
 Étude Nationale des Coûts, un terme utilisé dans certains ministères français comme la Cohésion Sociale.
Code